Корницкий — фамилия; имеет женскую форму Корницкая.
 Корницкий, Митрофан Феодосиевич (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Корницкий, Михаил Михайлович (1914—1943) — командир отделения 1-го боевого участка морского десанта Новороссийская ВМБ Черноморский флот, Герой Советского Союза.
 Корницкий, Пётр Иванович (1907—1978) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Симферопольского городского комитета КПУ.
 См. также 
 Улица Корницкого